Osoby o tym nazwisku:
 Pat Onstad – kanadyjski piłkarz
 Thomas Onstad – szwedzki przemysłowiec i armator